Marie McCray (Indianápolis, Indiana, 21 de maio de 1985) é uma atriz pornográfica americana.

Premiações e Indicações

Ligações externas 

 
 
 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de Indianápolis